Qaqortoq steht für folgende geografische Objekte in Grönland:

 Qaqortoq, Stadt im Distrikt Qaqortoq
 Qaqortoq (Berg), Berg im Distrikt Kangaatsiaq
 Qaqortoq (Insel, Aasiaat), Insel im Distrikt Aasiaat
 Qaqortoq (Insel, Nanortalik), Insel im Distrikt Nanortalik
 Qaqortoq (Insel, Nordost-Grönland-Nationalpark), Insel im Nordost-Grönland-Nationalpark